Дом Я. Л. Семёнова — первого старосты города Владивостока
 Дом Семёнова — жилая усадьба в Яранске.